Vione – comune italiano della provincia di Brescia
 Vione – frazione di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia
 Cascina Vione – frazione di Basiglio in provincia di Milano